Суперкубок Румунії з футболу 2013 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 липня 2013 року між чемпіоном Румунії Стяуа і володарем кубка Румунії Петролулом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Румунія
2013 у румунському спорті